Ерих I може да се отнася за:

 Ерих I (Саксония-Лауенбург) (пр. 1285–1360), херцог на Саксония-Лауенбург
 Ерих I (Мекленбург) (сл. 1359–1397), регент на Готланд
 Ерих I (Хоя) (1370–1426), граф на Хоя
 Ерих I фон Брауншвайг-Грубенхаген (1383–1427), херцог на Херцогство Брауншвайг-Люнебург и княз на Брауншвайг-Грубенхаген
 Ерих I фон Хоя (ок. 1410–1458), администратор на Оснабрюк и геген-епископ Мюнстер
 Ерих I (Брауншвайг-Каленберг-Гьотинген) (1470–1540), херцог на Херцогство Брауншвайг-Люнебург и княз на Каленберг-Гьотинген